Río Castro puede referirse a:

Ríos 

Río Castro (afluente del Jubia), afluente del río Jubia.
Río Castro (afluente del Tera), afluente del río Tera.
Río Castro (Ría de Lires), en la vertiente atlántica, desemboca en la Ría de Lires.
Río Castro (Ría de Ares), en la vertiente atlántica, desemboca en la Ría de Ares.

Toponimia 

Río Castro (La Coruña), lugar español de la parroquia de Limodre, municipio de Fene, provincia de La Coruña (Galicia).